Ба́ртельс () — фамилия немецкого происхождения.

Персоналии 
 Бартельс, Адольф (1862—1945) — немецкий писатель, историк литературы. Изобретатель понятия «домашнего искусства.
 Бартельс, Артюр (1818—1885) — польский поэт-сатирик.
 Бартельс, Вольфганг (1940—2007) — немецкий горнолыжник. Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Инсбруке.
 Бартельс, Ганс фон (1856—1913) — немецкий художник.
 Бартельс, Гауке (род. 1967) — нижнелужицкий учёный, филолог, сорабист и славист.
 Бартельс, Герман (1900—1989) — немецкий архитектор.
 Бартельс, Кнут (род. 1930) — шведский кёрлингист.
 Бартельс, Мартин Фёдорович (1769—1836) — немецкий математик, учитель Карла Гаусса и Н. И. Лобачевского.
 Бартельс, Михаэль (род. 1968) — немецкий автогонщик.
 Бартельс, Николай Алексеевич (1877—1936) — советский учёный в области металловедения, ректор Петроградского технологического института.
 Бартельс, Пауль Рудольф Август (1874—1914) — немецкий физиолог. Наиболее известен как автор третьей редакции (1908) знаменитого компендиума «Женщина в естествоведении и народоведении».
 Бартельс, Фин (род. 1987) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Вердер».

Другое 
 Бартельс — ударный кратер на Луне.